Millennium, een tijdseenheid
Millennium (stripreeks), een stripreeks van tekenaar François Miville-Deschênes en schrijver Richard D. Nolane
Millennium (Robbie Williams), een single van de Britse zanger Robbie Williams
Millennium (1989), een Amerikaanse film uit 1989
Millennium (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie gemaakt door Chris Carter
Millennium (miniserie), een Zweedse miniserie uit 2010
Millennium-trilogie, een trilogie van thrillerverhalen van de Zweedse schrijver Stieg Larsson
Mannen die vrouwen haten (film) (ook Millennium genoemd), een Zweedse verfilming uit 2009 van de Millennium-trilogie
Duizendjarig vrederijk, Jezus' duizendjarig vrederijk
Millennium (hop), een hopvariëteit
Millenium, een videogame-uitgever